Toco ist der Name folgender geographischer Objekte:

Gemeindeteile:
  Toco (Cochabamba), Ortschaft im Municipio Toko, Departamento Cochabamba, Bolivien
  Toco (Intibucá), Ortschaft im Departamento Intibucá, Honduras
  Toco (Potosí), Ortschaft im Departamento Potosí, Bolivien
  Toco (Santa Cruz), Ortschaft im Departamento Santa Cruz, Bolivien
  Toco (Trinidad und Tobago), Ortschaft auf Trinidad und Tobago

Siehe auch: 
 Toko
 El Toco